Hoffstetter ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav von Hoffstetter (1818–1874), Schweizer Offizier
 Robert Hoffstetter (1908–1999), französischer Paläontologe
 Anton Johann Hoffstetter (1904–1992), deutscher Jurist, NS-Landrat in Sanok